Ndende steht für:
 Ndende (Kongo), Ort in der Republik Kongo
 Ndende (Ngounié), Ort in Gabun
 Ndende (Nyanga), Ort in Gabun
 Ndende (Sambia), Ort in Sambia
 Ndende (Tansania), Ort in Tansania
 Nendo, Insel im Pazifik